Рябцево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рябцево — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Рябцево — исчезнувшая деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Рябцево — село в Стародубском районе Брянской области.
 Рябцево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Рябцево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Рябцево — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Рябцево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Рябцево — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Рябцево — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Рябцево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Рябцево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Рябцево — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Рябцево — деревня в Калининском районе Тверской области.

См. также 
 Рябцево-1 
 Рябцево-2